SSES steht für:
 Spezifische Sprachentwicklungsstörung
 Société Suisse pour l’Energie Solaire, siehe Schweizerische Vereinigung für Sonnenenergie
 Aeroporto de Encruzilhada do Sul (ICAO-Code), Flughafen von Encruzilhada do Sul, Rio Grande do Sul, Brasilien

SSES